Jane Green – attrice britannica
Jane Green – scrittrice britannica